Роберто Гальярдини (; 7 апреля 1994 года, Бергамо, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Италии.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в футбольном клубе «Аталанта» родного Бергамо. С 2016 года в составе Молодёжной сборной Италии по футболу. В начале 2017 года Гальярдини взял в аренду миланский клуб «Интер», заплатив за трансфер 25-27 миллионов евро. Несмотря на скептическое отношение со стороны болельщиков к сумме трансфера, полузащитник мгновенно вписался в схему Стефано Пиоли и завоевал стабильное место в стартовом составе «Интера». 5 марта 2017 года забил дебютный гол за новый клуб в матче Серии А против «Кальяри». «Интер» победил со счётом 5:1. Второй свой мяч забил уже в следующем туре в ворота своей бывшей команды (итоговый счёт 7:1, в пользу «Интера»).

Сборная 
28 марта 2017 года Гальярдини вместе с бывшим партнёром по «Аталанте» Леонардо Спинаццолой дебютировали за сборную Италии в товарищеском матче против сборной Нидерландов (победа итальянцев 1:2). Полузащитник «Интера» появился на поле на 36 минуте вместо получившего травму Даниэле Де Росси.

Достижения 
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22

Статистика

Клуб

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на whoscored.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Интернационале»